Sir William Cleaver Francis Robinson (1834-1897) – politico britannico, governatore dell'Australia Meridionale
 William Robinson (1836-1912) – politico britannico, governatore delle Bahamas, delle Barbados, di Trinidad e Tobago e di Hong Kong
 William Robinson (1870-1940) – nuotatore britannico
 William Robinson – pugile britannico
 William Robinson – generale e architetto
 William Robinson – giocatore di football americano